Blindern (Oslo), een buurt in Oslo
Blindern (metrostation), een station van de metro van Oslo